Влади́мир Воробьёв: 
 Воробьёв, Владимир Анатольевич (род. 1972) — российский хоккеист, тренер.
 Воробьёв, Владимир Васильевич (1929—2003) — советский экономикогеограф.
 Воробьёв, Владимир Егорович (1937—1999) — советский театральный и кинорежиссёр, сценарист, педагог.
 Воробьёв, Владимир Иванович (1916—1992) — советский писатель.
 Воробьёв, Владимир Ильич (1905—1972) — шахтостроитель, руководитель угольной промышленности Кузбасса, Герой Социалистического Труда. 
 Воробьёв, Владимир Константинович (1934—2007) — советский боксёр и тренер по боксу.
 Воробьёв, Владимир Михайлович (род. 1969) — российский военачальник, контр-адмирал.
 
 
 Воробьёв, Владимир Сергеевич (1939—2022) — советский учёный-физик.